Гео́ргий Гео́ргиевич Замысло́вский (псевдоним Г. Юрский;  — 1920, Владикавказ) — русский государственный общественный и политический деятель, юрист.

Член Государственной думы Российской империи III и IV и созывов. Активный участник право-монархического движения, член Русского собрания, и участник Союза русского народа. Участник процесса Бейлиса.

Биография

Образование 
Потомственный дворянин. Сын ординарного профессора кафедры русской истории Санкт-Петербургского университета Егора Егоровича Замысловского (1841—1896).

С 1882 по 1890 годы учился в «филологической гимназии» при Санкт-Петербургском филологическом институте, по окончании которой поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета; окончил курс в 1894 году.

Начало государственной службы 
В 1894 году назначен помощником секретаря учрежденной при Министерстве юстиции комиссии по составлению местных запретительных книг (с 1898 года — секретарь этой комиссии). В начале 1906 года назначен исполняющим должность товарища прокурора Виленской судебной палаты. С 1899 года работал мировым судьёй по Курляндской губернии. С  — товарищ прокурора Гродненского, а с  — Виленского окружных судов.

С июня 1906 года по  (до момента избрания в Государственную думу) исполнял обязанности товарища прокурора Виленской судебной палаты.

В Государственной думе 
Избран в Государственную думу III созыва в качестве беспартийного кандидата. В думе примкнул к фракции правых. Занимал с ноября 1907 года по декабрь 1910 года пост товарища секретаря Государственной думы. Являлся также депутатом Государственной думы IV созыва. Принимал непосредственное участие в деле Бейлиса как представитель матери погибшего Александра Ющинского, требовал Бейлису обвинительного приговора. В августе 1915 года был избран Государственной думой на должность члена Особого совещания по топливу.

В 1911 году приобрел имение Богданишки размером 283 десятины в Виленском уезде.

После революции 
Несмотря на свою поддержку Временного правительства, оказался допрошен его Чрезвычайной следственной комиссией. После революции 1917 года перебрался в Киев, состоял в организации Николая Маркова «Великая единая Россия». Позднее перебрался в Ростов-на-Дону. В начале ноября 1918 года осуществлял попытки сбора монархического съезда, стараясь привлечь к нему, в том числе, и представителей Добровольческой и Кубанской армии. Создатель Русского собрания в Ростове-на-Дону, объединил вокруг себя представителей Всероссийского монархического центра, Военно-монархического союза и Союза русского народа. Позднее примкнул к Национально-либеральной партии, обособившейся от Русского собрания, поддерживал идеи конституционной монархии. Уехал на Кавказ, где вёл собственную политическую деятельность. Умер от тифа весной или осенью 1920 года во Владикавказе, по другим данным — эмигрировал в Югославию.

Сочинения 
 Речь депутата Г. Г. Замысловского, произнесенная в заседании Государственной думы 25 апреля 1908 г. по вопросу о контингенте новобранцев. — Санкт-Петербург : Рус. нар. союз им. Михаила Архангела, 1908. — 15 с. ; 23 см
 Польский вопрос в Государственной думе 3-го созыва 1-й сессии.. [по материалам, доставл. Г. Г. Замысловским]. — Вильна : Вестн. Вилен. правосл. Св.-Духовского братства, 1908. — 157 с. ; 19 см
 По поводу законопроекта «О переходе из одного вероисповедания в другое» / Г. Замысловский. — Харьков : тип. журн. «Мирн. труд», 1909. — 20 с.; 23.
 Юрский Г. (под псевдонимом). Жертвы Израиля : Сарат. дело : (По подлин. документам) / Чл. Гос. думы Г. Г. Замысловский. — Харьков : Вилен. Св.-духов. братство, 1911. — 48 с.; 23.
 «Умученные от жидов» : Сарат. дело : По актам подлин. пр-ва / Чл. Гос. думы Г. Г. Замысловский. — Харьков : тип. «Мирн. труд», 1911. — 48 с.; 23.
 Развал высшей школы : Речь Г. Г. Замысловского в заседании Гос. думы 20 апр. 1911 г. — Санкт-Петербург : тип. Спб. градоначальства, 1911. — 16 с.; 22.
 Дело Тагиева / Георгий Замысловский. — Санкт-Петербург : тип. А. С. Суворина, 1912. — 32 с.; 20.
 Умученные от жидов : киевская трагедия и саратовское дело — из актов подлиннаго производства по брошюре члена Государственной Думы Г. Г. Замысловскаго / [Протодиакон Василий Островидов]. — Санкт-Петербург : Типо-литография т-ва «Свет», 1912. — 15 с.; 21 см
 Замысловский Г. Г. Правые в Третьей Государственной Думе (1912)
 Убийство Андрюши Ющинского : Речь в Киев. окр. суде 24 окт. 1913 г. / Г. Г. Замысловский. — Санкт-Петербург : тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1914. — 119 с.; 20.
 «Умученные от жидов» [Текст] : саратовское дело : по актам Государственного совета / Г. Г. Замысловский. — 2-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург : Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1914. — 80 с.; 23
 Убийство Андрюши Ющинского : исследование в 3 ч. : с 2 планами и 20 рисунками в тексте, из коих один в красках / Г. Замысловский. — Петроград : Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1917. — VI, 520 с., 1 л. цв. ил. : ил., портр., пл.; 24 см.
 В борьбе с ненавистниками России /Отв.   ред. О.  А.  Платонов.  —  М.:  Институт  русской  цивилизации, 2013. — 720 с. ISBN 978-5-4261-0068-8

Примечания 

Выпускники филологической гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Юристы Российской империи
Члены Всероссийского национального союза
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены Союза русского народа
Члены Русского собрания
Дело Бейлиса
Персоналии:Белое движение